Anden Republik har flere betydninger:

 Anden franske republik – Frankrig mellem 1848-1852
 Anden Nigerianske Republik
 Anden Polske Republik
 Anden spanske republik
 Anden Østrigske Republik